Максимилиан Клебер (; 29 января 1992, Вюрцбург, Германия) — немецкий профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс». Игрок сборной Германии по баскетболу.

Карьера 
Максимилиан Клебер родился в Вюрцбурге. Он дебютировал на высшем уровне в чемпионате Германии в сезоне 2011/2012. После безуспешного драфта НБА 2014 года, Макси перешел в испанский клуб «Обрадойро». Отыграл там год, вернулся в Германию, подписав контракт с «Баварией».

13 июля 2017 года Клебер перешёл в «Даллас Маверикс». Макси дебютировал в НБА 21 октября 2017 против «Хьюстон Рокетс».

10 июля 2019 года продлил контракт с Далласом.

В межсезонье 2022 года он подписал четырехлетний контракт с «Маверикс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
Maximilian Kleber  на draftexpress.com

Баскетболисты Германии
Игроки БК «С.Оливер»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки сборной Германии по баскетболу